Devicque est un patronyme porté notamment par :

 Édouard Devicque (1830-1863), auteur dramatique et romancier français ;
 Julien Devicque (1821-1884), peintre et lithographe français.